Bay, het Engelse woord voor baai
 Bay (Somalië), een regio in Somalië
 Bay (Laguna), een gemeente in de Filipijnen
 Bay (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Luzon
 Bay (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten
 Bay (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
 Bay (Haute-Saône), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône
 Bay Area, een grootstedelijke agglomeratie langs de Baai van San Francisco
 Michael Bay, een Amerikaans filmregisseur en producer.